Аскин (в верхнем течении — Скимка) — река в России, протекает в Башкортостане. Длина реки — 51 км, площадь водосборного бассейна — 325 км².

Начинается на западном склоне хребта Яшкады среди кленово-ильмового леса. Течёт на запад, пересекает хребет Улутау, затем у села Аскино поворачивает на север. Протекает через сёла Чик-Елга, Красная Регизла, Муллакаево, Бейсово, Архангельское и Новоустиновка. В низовьях отклоняется к западу. Впадает в Инзер по левому берегу на 21 речном километре у села Абзаново. Ширина реки в низовьях — 15 метров, глубина — 1,5 метра.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 Кудошманка (лв)
 Туруш (лв, в 23 км от устья)
 Регизла (пр)
 Куртеля (пр)
 Чикурово(лв)
 Кумъелань (лв)
 Сыгышты (лв)
 Аргынъяш (лв)
 Каранъюрт (лв)
 Барма (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сим от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010200612111100019867.

Название 
Происходит от башкирского аксын — «священное изваяние».

Примечания 

Притоки Инзера
Реки Архангельского района